«Comin' Thro' the Rye» — стихотворение британского поэта Роберта Бёрнса, написанное в 1782 году. В сочетании с мелодией «Common' Frae The Town» из сборника «Шотландский менестрель» (The Scottish Minstrel), стихотворение известно как детская песенка.

В журнале  в 1876 году было отмечено, что

Оригинальный текст «Comin' thro' the rye» уже нельзя найти. Есть много версий данного текста. Также существует версия стихотворения, известная задолго до Бёрнса; он просто немного изменил текст.

Текст 

Примечания:
  — «weet» — «wet»;
  — «draigl’t» — «draggled»;
  — «gin» — «if», «should»;
  — «warl» — «world»;
  — «ken» — «know»;
  — «ain» — «own».

Влияние 

Оригинальное название произведения «Над пропастью во ржи» — «The Catcher in the Rye» — отсылает нас именно к этому стихотворению. Также один из стихов упоминается в тексте книги.

Примечания

См. также 
 Поэма
 Сэлинджер, Джером Дэвид

Поэзия Роберта Бёрнса
Стихотворения на английском языке
Стихотворения 1782 года